Прилуцкая — фамилия и название населённых пунктов:

 Прилуцкая, Ольга Валерьевна (род. 1992) — украинская паралимпийская лыжница и биатлонистка, мастер спорта Украины.

Россия 
 Прилуцкая — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Прилуцкая — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.